Arnáiz ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Arnaiz (* 1931), französischer Boxer
 Francisco José Arnáiz Zarandona SJ (1925–2014), emeritierter Weihbischof in Santo Domingo
 Javier García Arnaiz (* 1954), spanischer General
 José Arnáiz (* 1995), spanischer Fußballspieler
 Óscar Rodríguez Arnaiz (* 1998), spanischer Fußballspieler, siehe Óscar (Fußballspieler, 1998)
 Rafael Arnáiz Barón (1911–1938), spanischer Trappist und Mystiker